Nucleus is het Latijnse woord voor kern. De term wordt onder andere gebruikt:
in de biologie, als synoniem voor celkern
in de fysica, als synoniem voor atoomkern
in de logica, als naam van een clausule bij hyperresolutie
in de materiaalkunde, nucleatiekern als het begin van nucleatie van een nieuwe fase
in de neuroanatomie, voor een zenuwknoop in het centraal zenuwstelsel
in de taalkunde, als de "kern" van een lettergreep

De term kan verder verwijzen naar:
Nucleus (band), een Britse rockband
Nucleus (Anekdoten), een muziekalbum van Anekdoten
Nucleus (tijdschrift), een maandblad